Oberdörfl steht für:

 Oberdörfl (Eschlkam), Gemeindeteil des Marktes Eschlkam im Landkreis Cham, Bayern

 Oberdörfl (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft von Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Oberdörfl (Gemeinde Pöggstall), Ortschaft in der Gemeinde Pöggstall, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Oberdörfl (Gemeinde Bad Kreuzen), Ortschaft der Marktgemeinde Bad Kreuzen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Oberdörfl (Gemeinde Albeck), Ortschaft von Albeck, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Oberdörfl (Gemeinde Ludmannsdorf), Katastralgemeinde und Ortschaft von Ludmannsdorf, Kärnten
 Oberdörfl (Gemeinde Sankt Margareten), Ortschaft von Sankt Margareten im Rosental, Kärnten